Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 10 декабря 2015 года в Софии, Болгария. Победитель турнира получил право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 4 национальные команды — две из Европы, по одной из Азии и Африки. Сборная Румынии приняла первое участие после 2011 года, остальные — участвовали в квалификации прошлого года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификации второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года.

Главные судьи
  Элиз Харбиц-Расмуссен
  Рамуне Малецкине
  Катажина Зигмунт

Линейные судьи
  Яна Геркена
  Ингибьорг Хьятардоттир
  Елизавета Колчина
  Оксана Шестакова
  Зюзана Свободова

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Стефани Стоянова
  Ип Эстель Клаудия
  Хлое Шурман
  Ана Войцу

Примечания

Ссылки 
 

2015 год в хоккее
Декабрь 2015 года
Спорт в Болгарии в 2015 году
Ж*2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии